Юр'ївська селищна рада — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Юр'ївська селищна рада — Луганська область, Лутугинський район